Der Tunnel steht für:

 Der Tunnel, Roman von Bernhard Kellermann (1913)
 Der Tunnel (1915), Stummfilm von William Wauer nach dem Roman von Kellermann
 Der Tunnel (1933), Spielfilm von Kurt Bernhardt nach dem Roman von Kellermann
 Der Tunnel (1966), rumänisch-sowjetischer Kriegsfilm von Francisc Munteanu
 Der Tunnel (1999), Dokumentarfilm von Marcus Vetter
 Der Tunnel (2001), Fernsehfilm von Roland Suso Richter
 Der Tunnel (Dürrenmatt), Kurzgeschichte von Friedrich Dürrenmatt (1952)
 Der Tunnel (Gass), Roman von William Gass (1996)
 Der Tunnel (Sabato), Roman von Ernesto Sabato (1948)

Siehe auch:
 The Tunnel, die englische Übersetzung des Titels

en:The Tunnel
es:El túnel
fr:Le Tunnel